D’Alessandro ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés D’Alessandro (* 1981), argentinischer Fußballspieler
 Angelo D’Alessandro (1926–2011), italienischer Filmregisseur und Dokumentarfilmer
 Dominic D’Alessandro (* 1947), kanadischer Manager
 Gennaro D’Alessandro (um 1717–1778), italienischer Komponist und Cembalist
 Giovanna D’Alessandro (* 1982), italienische Gewichtheberin
 Giovanni D’Alessandro (* 1955), italienischer Schriftsteller 
 Jacquie D’Alessandro, US-amerikanische Schriftstellerin
 Lorenzo D’Alessandro (um 1455–1503), italienischer Maler
 Marco D’Alessandro (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Raffaele d’Alessandro (1911–1959), Schweizer Komponist

Siehe auch:

 Thomas D’Alesandro (1903–1987), US-amerikanischer Politiker